@, het apenstaartje
 .at, het internetlandcode topleveldomein van Oostenrijk
 Astaat, een scheikundig element
 Arrestatieteam, onderdeel van de politie voor meer gevaarlijke arrestaties
 Aanhoudings- en Ondersteuningsteam, een Nederlands politieonderdeel, gewoonlijk aangeduid als arrestatieteam of AT (zie hierboven)
 Agentschap Telecom, een Nederlandse overheidsorganisatie voor het gebruik van radiofrequenties
 Oostenrijk, met ISO-domein/landcode AT
 Royal Air Maroc, een luchtvaartmaatschappij met IATA-code AT
 Arteriitis temporalis, een vaatwandontsteking
 AT-vormfactor, een technische standaard voor moederborden en voedingen bij computers
 Intel 80286, een processor, vroeger ook wel AT genoemd (Advanced Technology)